Bidauld, auch Bidault, ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Bidault (1899–1983), französischer Politiker und Mitglied der Résistance
 Henri Bidauld (1839–1898), französischer Maler
 Jean Joseph Xavier Bidauld (1758–1846), französischer Maler und Zeichner
 Jean Pierre Xavier Bidauld (1745–1813), französischer Maler
 Marcel-Ernest Bidault (* 1938), französischer Radrennfahrer
 Rosalie Bidauld (1798–1876), französische Malerin

Siehe auch:
 Bidaud
 Bidaut
 Bideau
 Kabinett Bidault